Békés (comitaat); een comitaat in Hongarije
Békés (historisch comitaat)
Békés (stad); een stad in Hongarije, in het gelijknamige comitaat